Slobodan Janković (n. 1946), calciatore jugoslavo
 Slobodan Janković (1963-2006), cestista jugoslavo